Výraz erl, Erl, ERL, či Erl. může mít následující významy:

 jiný název pro Bridge, druh piercingu u kořene nosu
 Erl (Tyrolsko), obec v okrese Kufstein, rakouské spolkové země Tyrolsko
 Erl (Kasbach-Ohlenberg), místní část obce Kasbach-Ohlenberg, zemského okresu Neuwied, v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Erl (Markt Indersdorf), místní část obce Markt Indersdorf v Horním Bavorsku
 Erl-Bräu, pivovar v Geiselhöringu, v Dolním Bavorsku

Erl jako příjmení:
 Anton Erl (1848–1927), rakouský operní pěvec
 Elli Erlová (* 1979), německá zpěvačka
 Emilie Erlová (1848–po 1879), rakouská operní pěvkyně
 Friedrich Erl (před 1881–po 1911), operní pěvec (tenor)
 Josef Erl (1811–1874), rakouský operní pěvec
 Kirsten Erlová (1966–2017), německá soudkyně
 Marianne Erlová (1853–po 1880), rakouská operní pěvkyně

ERL, Erl nebo Erl. Jako zkratka pro:
 Eestimaa Rahvaliit (Estonský národní svaz), estonská politická strana
 Energy Recovery Linac, přístroj k výrobě synchrotronního záření, viz lineární urychlovač
 Erik Roland Lindström, někdejší švéská automobilka
 Erlang (jednotka), měrná jednotka intenzity provozu komunikačních sítí
 Erl., zkratka pro Erlass, německý výraz pro úřední, královský ap. výnos

 -erl, jako zrdobňující suffix, (zdrobnělina) používaný na jihu Německa a v Rakousku – (např. Maria Anna Mozartová zvaná Nannerl („Nanynka“) apod.)

Podobné:
 Earl

Zkratky